Stadio Nazionale – stadio di Roma esistito tra il 1910 e il 1957
Stadio Nazionale – stadio di Andorra la Vella
Stadio Nazionale – stadio di Lagos
Stadio Nazionale – stadio di Tashkent